Giovanni Battista Lorenzo Bogino (1701-1784), politico italiano.
 Konstantin Bogino (1950 – ), pianista russo, direttore dell'Accademia internazionale musicale di Roma. 
 Alberto Balestrini Bogino (1931 – ), schermidore argentino.
 Frédéric-Louis-Désiré Bogino (1831-1899), scultore francese.